Gorong bezeichnet:

 Gorom (Insel), eine indonesische Insel der Molukken
 Gorominseln, eine Inselgruppe der Molukken

Siehe auch:
 San Vicente Gorong-Gorong,  philippinische Verwaltungseinheit der Stadtgemeinde Nabua (Camarines Sur).